Árok Ferenc (1932–2021) vajdasági magyar labdarúgó, edző, újságíró
 Árok Ferenc (1946) vajdasági magyar színész